Název Valdek má více míst:
 Valdek (Braškov), vesnice, základní sídelní jednotka obce Braškov v okrese Kladno
 Valdek (Staré Křečany), část obce Staré Křečany na Šluknovsku v okrese Děčín
 Harta-Valdek, základní sídelní jednotka místní části Království města Šluknov v okrese Děčín, zahrnující severní část osady Valdek, jejíž jižní část patří ke Starým Křečanům
 Valdek (Brdy), sídelní útvar ve Středních Brdech v katastru Chaloupky v Brdech obce Chaloupky v okrese Beroun
 Valdek (hrad), zřícenina hradu ve Středních Brdech v katastru Chaloupky v Brdech obce Chaloupky v okrese Beroun
 Palác Valdek, komerční budova v Praze

Obce v minulosti nazývané Valdek:
 Podlesí (Horní Police) do roku 1948
 Zálesí (Javorník) do roku 1948

Podobné názvy 
 Waldeck